Gringsing kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Gringsing, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Gringsing, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar